Кейта — фамилия, распространённая в странах Западной Африки.
 Кейта — династия правителей империи Мали.

Персоналии 
 Кейта, Абдул Кадер (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Кейта, Абубакар (род. 1997) — ивуарийский футболист.
 Кейта, Абубакар (американский футболист) (род. 2000) — американский футболист.
 Кейта, Ахмед (род. 1987) — сенегальский футболист.
 Кейта, Бубакар (род. 1941) — малийский художник, представитель народа бамбара.
 Кейта, Даба Модибо (род. 1981) — малийский тхэквондист.
 Кейта, Ибрагим Бубакар (1945—2022) — политический деятель Мали, президент (2013—2020), премьер-министр (1994—2000).
 Кейта, Ибрахима (род. 1945) — гвинейский футболист.
 Кейта, Исмаль (род. 1990) — малийский футболист.
 Кейта, Мадейра (1917—1997) — политический деятель Гвинеи.
 Кейта, Модибо (1942—2021) — политический деятель Мали, премьер-министр (2002; 2015 — 2017).
 Кейта, Модибо (1915—1977) — политический деятель Мали, премьер-министр (1959—1960), президент (1960—1968).
 Кейта, Наман (род. 1978) — французский легкоатлет.
 Кейта, Салиф (род. 1949) — малийский певец.
  (род. 1975) — сенегальский футболист.
 Кейта, Сани (род. 1986) — нигерийский футболист.
 
 Кейта, Секу (род. 1994) — гвинейский футболист.
 Кейта, Секу (род. 1960) — гвинейский футболист.
 Кейта, Сибири (род. 2001) — малийский футболист.
 Кейта, Фасине (род. 1984) — дзюдоист из Гвинеи, участник Олимпийских игр 2012.
 Кейта, Хабиб (род. 2002) — малийский футболист.
 Кейта Траоре, Салиф (род. 1946) — малийский футболист, нападающий.

Псевдоним 
 Кейта (наст. имя Жулиан Рюлье; род. 1990) — французский футболист.